Baiser volé ou Baisers volés est le titre de plusieurs œuvres :
 Baisers volés, film français de François Truffaut sorti en 1968 ;
 Un baiser volé, chanson de Sarah Bray sortie en 1991 ; 
 Baiser volé, quinzième épisode de la saison 21 des Simpson diffusé en 2010 ;
 Baisers volés, huitième épisode de la saison 3 de Pretty Little Liars diffusé en 2012 ;
 Baisers volés, neuvième épisode de la saison 4 d’Un village français diffusé en 2012 ;
 Baisers volés, troisième épisode de la saison 1 de Reign : Le Destin d'une reine diffusé en 2013.